Флаг муниципального образования Жу́равское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 мая 2007 года решением Совета Журавского сельского поселения № 113 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3394.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по нижнему краю белую чешуйчатую в два ряда полосу, по которой идёт белый с чёрными концами маховых и хвостовых перьев, журавль, держащий в клюве рыбу жёлтого цвета».

В описании флага, вероятно ошибочно, отсутствует упоминание синей полосы.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности сельского поселения.

На территории Журавского сельского поселения расположено два населённых пункта: станица Журавская и хутор Казаче-Малёваный.

Название станицы и поселения произошло от названия реки — Журавки.

Флаг гласный — идущий по воде журавль аллегорически говорит о названии станицы и поселения.

Синяя полоса, состоящая из двух рядов белых чешуек — символизирует протекающие по территории поселения две речки: Малевану и Журавку.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества и красоты.

Белый журавль символизирует чистоту, совершенство, мир и взаимопонимание, а также является символом малой родины.

Жёлтая рыба в клюве журавля — богатые рыбой реки, протекающие по территории Журавского сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением рыбы